L'univers fictif créé par les frères Robyn et Rand Miller dans lequel se déroule les jeux vidéo, les romans et les comics de la série Myst et de sa série dérivée Uru est constitué d'une multitude de mondes parallèles appelé « Âges » dont le principal est D'ni (en réalité la planète Terre). Ces Âges sont créés par les D'ni, un peuple millénaire vivant dans une immense caverne située sous le Nouveau-Mexique, grâce à « l'Art de l'Écriture ». Le passage d'un monde à un autre se fait grâce à des livres de liaison.

L'Art de l'Écriture 

L'Art de l'Écriture est l'élément central de l'univers de Myst. Cette science développé par les Ronay, le peuple dont sont issus les D'ni et les Terahnee, permet de créer des mondes parallèles appelé Âges.

Pour créer ces Âges, les Écrivains doivent décrire de façon extrêmement précise et suivant une structure complexe dans un livre de description (kor-mahn) et un livre de liaison (kor-vahkh) le lieu qu'ils souhaitent relier. Si leur texte est correctement rédigé, un panneau animé montrant l'Âge apparait sur la première page du livre de liaison, il suffit alors de poser la main dessus pour s'y téléporter. Toutefois, la théorie du chaos semble occuper une place importante dans le comportement des Âges.

Grâce à cette science, les D'ni ont pu créer tous les mondes qu'ils désiraient et ainsi avoir accès à des ressources inépuisables. Cependant, la rédaction de ses livres spéciaux est complexe et prend un temps considérable (qui augmente avec la taille de l'Âge). De plus, très peu de D'ni maitrisent l'Écriture, et les membres de la Guilde des Écrivains sont quasiment les seuls capable de créer des Âges. Le papier et l'encre utilisés pour écrire les Âges sont spéciaux et leur fabrication est également complexe.

Créer un Âge stable est extrêmement complexe, car il est nécessaire que l'écrivain prenne en compte tous les paramètres physiques, géologiques et biologiques qui régissent les planètes et les écosystèmes. Ainsi des erreurs ou des contradictions présentes dans le livre de description d'un Âge entraîne une instabilité dans le monde qui se traduit principalement par des brèches dans l'espace-temps pouvant détruire l'Âge dans sa totalité. Il est possible d'apporter des modifications dans les livres à tous moments, mais ces modifications amplifient généralement l'instabilité des mondes. Quatre-vingt-treize livres font partie des Canons de la Guilde des Écrivains, ils sont considérés comme le plus grand chef-d’œuvre de l'Art de l'Écriture,

Plusieurs théories sont développées dans les différents jeux et romans concernant l’existence des Âges. La théorie généralement admise est que l'écrivain ne crée pas directement l'Âge mais ne construit qu'un lien entre le monde où il se trouve et le monde qu'il décrit ce qui est expliqué par la principale religion de D'ni. La plupart des cultes D'ni sont dédiés à Yahvo, le Créateur du Grand Arbre des Possibles, l'Arbre qui contient tous les univers qui existent, dans le passé, le présent et le futur. Ainsi, en considérant que l'univers est infini autant dans l'espace que dans le temps, tous les mondes qui peuvent être imaginés ont existé, existent ou vont exister. Le livre de liaison ne fait alors qu'un lien qui n'est limité ni par l'espace ni par le temps.

Après la dislocation de l'île initiale, cinq îles sont formées :
 L'île du temple (ou L'île du dôme) est l'île par laquelle les visiteurs accèdent à l'Âge. Elle possède notamment un gigantesque bâtiment en forme de dôme, c'est aussi sur cette île que se trouve la "crevasse stellaire", la faille dans l'espace-temps qu'utilise Atrus et l’Étranger pour fuir Riven.
 L'île du village (ou L'île de la jungle) est l'île qui abrite le seul village de l'Âge composé de petites maisons sphériques en argile et suspendues au-dessus d'un lac.
 L'île du cratère présente un grand cratère rempli par un lac, c'est ici que se trouve le laboratoire de Gehn.
 L'île de la carte possède une maquette de l'Âge et des sources chaudes.
L'île de la prison est la plus petite des cinq îles et se trouve à l'écart des quatre autres. C'est dans la prison de cette île que Catherine fut prisonnière.

Âge 233 
L'Âge 233 de Gehn (233rd Age en anglais) est un Âge écrit par Gehn pour tenter de fuir Riven. Sa rédaction lui a pris plus de 28 ans. C'est un Âge très sec avec une température élevée et des précipitations très faibles. Il est constitué de formations rocheuses très érodées qui émergent d'une mer. Dans son journal, Gehn le décrit comme « un Âge rude et désolé mais néanmoins bien adapté pour mes fins ». Cet Âge semble inhabité (quelques squelettes sont visibles) et son ciel apparaît orange et rouge.

La principale fonction de cet Âge est d'abriter un laboratoire construit par Gehn sur une des formations rocheuses. Avant son emprisonnement, il voulait étudier la structure de cet Âge afin d'écrire un nouvel Âge stable et plus hospitalier (lÂge 234) qui pourrait permettre aux habitants de Riven et à lui-même de se réfugier de l'instabilité de ses autres âges. Gehn a également aménagé un bureau et une chambre. Cet âge est visitable dans le jeu Riven.

 Tay 
Tay est un Âge écrit par Gehn puis réécrit par Catherine.

Au centre de cet Âge se trouve un gigantesque arbre mort dans lequel a été creusé un village par les Moiety. Avant la destruction de Riven, tous ses habitants se réfugièrent sur cet Âge en suivant les conseils de Catherine. C'est cet Âge qui apparaît sur la jaquette du jeu Riven.

 J'nanin 
J'nanin est un Âge pédagogique écrit par Atrus pour ses fils Sirrus et Achenar. 
Il s'agit d'une île rocheuse recouverte en partie de banc de sable. L'île est circulaire et possède à son centre une profonde dépression où se trouve un lac. La faune et la flore sont très limitées. Quatre grandes structures en forme de défense se trouvent sur l'île. La plus grande, située au centre de l'île, possède une serre avec un bureau à sa base et un observatoire à son sommet. Dans l'observatoire se trouve également le livre de liaison menant vers Narayan. Les trois autres structures situées sur les bords de l'île permettent d'accéder aux trois autres Âges pédagogiques : Voltaic, Edanna et Amateria.
J'nanin est l'Âge principal du jeu Myst III: Exile, c'est dans ce monde que Saavedro resta prisonnier vingt ans à cause des fils d'Atrus.

 Voltaïc 
Voltaïc est un des Âges pédagogiques écrit par Atrus pour ses fils. Celui-ci devait leur enseigner les différentes propriétés de l'énergie (mécanique, électrique, thermique et magnétique).

Voltaïc est une île désertique de petite taille traversée par un profond canyon en forme de S. La présence d'une poche de magma à faible profondeur laisse penser que l'île à une origine volcanique. De nombreuses galeries et passerelles ont été construites pour traverser le canyon et accéder aux différentes installations. Une seconde île, plus petite, se trouve à proximité de la première, un coffre-fort est construit dessus. La finalité de l'Âge est de remettre en état de marche plusieurs machines afin de faire progresser un dirigeable sur un rail. La morale de cet Âge est que "l'énergie active le futur du mouvement".

 Edanna 
Edanna est un des Âges pédagogiques écrit par Atrus pour ses fils. Celui-ci devait leur apprendre à vivre et construire un monde avec la Nature.

Il s'agit d'un Âge particulier : il n'est constitué que d'un immense arbre situé sur un banc de sable au milieu de l'océan. En raison du but de cet Âge, la faune et la flore y sont très variées, chaque espèce possède une fonction spécifique dans ce monde. Edanna peut être divisé en trois parties relativement distinctes : au sommet de l'arbre se trouve une zone ensoleillé principalement composé de bois morts, de grands oiseaux au plumages rouges y vivent, plus bas se trouve une forêt dense et plus sombre et au niveau de l'océan se trouve une zone plus marécageuse. La morale de cet Âge est que "la nature veut une mutuelle dépendance"

 Amateria 
Amateria est l'un des Âge pédagogique écrit par Atrus pour ses fils : le but de cet Âge était d'enseigner les forces dynamiques à Sirus et Achenar ("Le dynamisme des forces exhorte au changement.").

Il s'agit d'une ancienne île volcanique de petite taille très largement aménagée avec notamment des bâtiments de style japonais et de nombreux rails. Au centre de l'île se trouve le plus important bâtiment appelé "la pagode" dans lequel convergent tous les rails présents sur l'île. Par un réseau de tunnels creusé dans des orgues basaltiques, il est possible d'accéder à trois structures imposantes comportant d'étranges mécaniques, chacune ayant une influence sur de grandes billes circulant sur les rails. Ces trois structures doivent être correctement configurées pour compléter le parcours de la bille, ce qui permet d'accéder au sommet de la Pagode afin de découvrir le signe de cet Âge.
Cet âge n'est pas habité et seuls quelques mousses et quelques poissons y vivent. Cependant, Saavedro le visitera plusieurs fois durant son exil. C'est l'un des âges jouables dans le jeu Myst III: Exile Narayan 

Narayan est le dernier Âge visitable dans Myst III Exile.

On y découvre des arbres immenses au feuillage globuleux, émergeant d'une mer de nuages, sur un fond d'atmosphère rose clair...
Des passerelles relient les arbres entre eux.

C'est l'Âge d'origine de Saavedro, principal antagoniste du jeu. 

Comme les forces pour Amateria, l'énergie pour Voltaïc et la nature pour Edanna, le thème de ce quatrième Âge pédagogique serait la civilisation...

En effet, la civilisation de Narayan est bâtie sur un équilibre fragile, comme le résume la phrase pédagogique qui lui est associée : "L'équilibre des systèmes stimule la civilisation"...

Narayan a une histoire... 

Tout commence 10 ans plus tôt, lorsqu'Atrus se "relie" à cet Âge, découvrant un peuple aux traditions ancestrales, vivant au sein des fameux arbres, les arbres à treille. Ceux-ci libèrent des spores flottant dans l'air, récupérés et utilisés par l'Homme.
Atrus se liera d'amitié avec un de ces habitants, Saavedro.

Malheureusement, peu de temps après, profitant de l'absence de leur père, les fils mauvais d'Atrus débarquent sur Narayan, n'ayant absolument pas tiré profit de l'enseignement apporté par l'itinéraire pédagogique...

Sirrus et Achenar commenceront par corrompre l'esprit des jeunes de Narayan. Ces derniers cesseront alors de respecter les anciens et leurs traditions... Les tensions dégénèreront alors en un conflit conduisant à une guerre civile qui mettra l'Âge à feu et à sang... 

Le fragile équilibre des systèmes qui régissait la civilisation de Narayan fut détruit...

Saavedro se retrouvera bloqué par un champ de forces, sur une tour de Narayan. Il assistera, impuissant, à la déchéance de son monde, incapable de savoir si sa famille avait survécu, et au plaisir pervers pris par les deux frères...

C'est ainsi que Saavedro, contraint à l'exil, fomentera sa vengeance...

 Haven 

Haven est l'Age prison d'Achenar. 

On voit son livre de laison pour la première fois dans Myst, il s'agit du livre bleu dans la bibliothèque de l'île.
À la fin du jeu Myst, le livre est brûlé par Atrus sous l'effet de la colère, condamnant ainsi tout accès à Haven... Mais 20 ans plus tard, dans le jeu Myst IV Révélation, pris de remords, Atrus réécrit cet Age.
Ainsi, Haven devient visitable. 

On y découvre une grande île constituée d'une plage sur laquelle est échoué un bateau, à la verticale... Mais également un pic rocheux et venteux, et une jungle peuplée d'une faune et d'une flore abondantes... Mais plus de traces d'Achenar... Le climat de Haven est chaud et humide.
On découvre qu'Achenar a d'abord établi son repaire dans l'épave échouée sur la plage, durant ses premières années de captivité. Dans le journal qu'il y a laissé, on découvre sa personnalité violente, sa brutalité envers les animaux de l'Age...
Puis, dans la jungle, on découvre un deuxième repaire, plus récent. Dans un second journal de bord, Achenar montre une personnalité plus sage. Il s'est totalement adapté à la vie dans la jungle, est parvenu à établir une communication avec les animaux de la jungle, etc.

Ainsi, tout comme Achenar plusieurs années auparavant, le joueur devra s'approprier tous les codes de Haven pour pouvoir en sortir...

 Spire 

Spire est l'Age prison de Sirrus, second fils de Catherine et d'Atrus.

On découvre son livre de laison pour la première fois dans le jeu Myst, il s'agit du livre rouge dans la bibliothèque de l'île. 
Tout comme Haven, le livre est brûlé par Atrus à la fin du jeu Myst, condamnant définitivement son fils.
Et tout comme pour Haven, le livre est réécrit 20 ans plus tard par Atrus, rouvrant ainsi l'accès à ces Ages-prisons.

Contrairement à Haven, l'Age de Spire présente une atmosphère obscure et glacée. 
Une grande tour de pierre émerge d'un océan de brume blanche opaque, telle une flèche de roche se dressant dans un ciel de nuit étoilée... 
Sirrus est parvenu à survivre dans cet Age hostile en y cultivant des plantes, et en utilisant l'énergie formidable de nombreux cristaux aux propriétés particulières...
Il y a également bâti de nombreuses installations mécaniques (ascenseurs, téléphériques, etc.) fonctionnant grâce à l'énergie des fameux cristaux et celle de l'atmosphère électrique et orageuse de Spire.

Grâce aux nombreuses traces et journaux laissés par Sirrus, on peut, tout comme pour Achenar dans Haven, reconstituer la vie de Sirrus et l'évolution de sa personnalité lors de ces vingt ans d'enfermement.

 Serenia 

Sérénia est le dernier Âge visitable dans Myst IV Révélation.

Son livre de liaison a été écrit par Catherine, la femme d'Atrus.

L'Âge de Sérénia est une belle île accueillante, au climat doux et tempéré. Des sortes de grands champignons de pierre se dressent entre des ruisseaux mélodieux et des prairies verdoyantes... 

Sa population est exclusivement féminine. Des prêtresses y vivent dans des temples en pierre, ayant la faculté de contrôler les rêves et les souvenirs...

 Direbo 

 Todelmer 

 Laki'Ahn 

 Noloben 

 Taghira 

 Autres Âges 
 Ader Jamat 
Ader Jamat est un Âge écrit par Veovis.

Sa rédaction a duré seize ans et a valu à son auteur un Korfah V'ja, une cérémonie durant laquelle un Âge est accepté dans le canon des Grands Âges D'ni de la Guilde des Écrivains. Il s'agit sans doute du dernier livre accepté dans ce canon car achevé peu de temps avant la Chute de D'ni. De petits mammifères à la fourrure brune, les reekoos, sont originaires de cet Âge. Cet Âge est mentionné dans le roman Myst : Le Livre de Ti'ana.

 Âge 37 
L'Âge 37 de Gehn (37th Age en anglais) est un Âge écrit par Gehn, il le fit visiter à Atrus pendant son apprentissage.

Cet Âge est composé d'une île circulaire et comportant un lagon à son centre, elle est relativement peu montagneuse, une grande partie de sa surface est recouverte de plaines. L'île possède un village situé au niveau de l'estuaire entre le lagon et l'océan sur lequel elle se trouve.

Cet Âge, comme une grande partie des Âges écrit par Gehn, est très instable. Atrus y étudie les modifications sur les kor-mahns et les effets obtenus. Une grande partie du premier roman dérivé de la série des jeux vidéo, Myst : le livre d'Atrus, se déroule sur cet Âge et quelques-uns de ses habitants y joue un rôle important : en particulier Birili, Koena, Salar et Tarkuk. Le livre de liaison vers cet Âge est détruit par Gehn dans un excès de rage.

 Âge 234 

 Âge des Rois 

 Âge du Jugement 

 Ahnonay 
Ahnonay est un Âge écrit par Kadish, ancien Maître de la Guilde des Écrivains, peu avant la Chute de D'ni. Kadish était persuadé qu'il était l'homme décrit dans les prophéties de l'Observateur et qu'il avait la capacité de voyager dans le temps.

Cet Âge est en réalité une supercherie montée par Kadish : il est censé représenter Gartenay, le monde d'origine des D'ni, à plusieurs époques à la fois de façons à faire croire qu'il pouvait voyager dans le temps. Cet Âge est une île en forme d'anneau dont le centre est un lac d'eau salée. Au centre de ce lac se trouve un mécanisme contenant un livre de liaison menant vers la Cathédrale (Ahnonay Cathedral en anglais). Dans ce lieu clos, contenant quelques indices permettant la compréhension de cet Âge, se trouve un autre livre menant vers Ahnonay. Après chaque retour vers Ahnonay, de nombreux changements sont observés sur l'île, ce qui donne l'illusion de voyager dans le temps. Ces différentes versions du même âge se trouvent dans d'immenses "sphères". Elles sont au nombre de quatre :
 Water Ahnonay : cette sphère possède un climat et une atmosphère agréable, quelques crustacés y vivent et la flore est principalement composée de mousses et de petits arbres. Il est possible d'observer d'autre îles habitées à l'horizon, mais il s'agit en réalité de trompe-l'œil.
 Mist Ahnonay : version désolé de l'Âge recouvert par le brouillard, l'île est asséchée et on ne retrouve plus de trace de vie.
 Space Ahnonay : l'île se trouve dans l'espace, brisée en plusieurs fragments. Cette version est sans doute censée représenter le futur très lointain de Gartenay.
 Statue Ahnonay : cette sphère est resté inachevée en raison de la Chute de D'ni, elle semble être destinée à vouer un culte à Kadish.

Il est également possible d'observer les quatre sphères de l'extérieur : elles sont rattachées à une gigantesque structure qui se trouvent dans un puits dans lequel tombe une cascade. Dans cette structure se trouve également le bureau de Kadish. Il n'est pas possible de savoir si la Cathédrale se trouve également dans cette structure ou si elle se trouve dans un autre Âge.

Cet Âge se trouve dans les jeux Uru Live et Uru: the Path of the Shell, cependant quelques différences existe entre ces deux jeux.

 Ancam 
Ancam est un Âge écrit par Atrus lorsqu'il vivait sur l'île de Myst.

Il n'est présent dans aucun jeu ou roman et est seulement mentionné sur le site officiel de Cyan Worlds. Peu de choses sont dévoilées sur cet Âge mais il est probable qu'il s'agisse de l'un des âges qui a permis à Atrus, Catherine et Ti'ana de approvisionner en nourriture après leur fuite de Riven. Le livre de liaison a très probablement été détruit par Sirus et Achenar.

 Aridanu 
Aridanu est un Âge composé de forêts et de lacs. Après la Chute de D'ni, un groupe de survivants alla s'y réfugier. Son auteur est inconnu. Il apparaît dans le troisième roman : Myst : Le Livre de D'ni.

 Arimarl 
Arimarl est un Âge écrit par Atrus lorsqu'il vivait sur l'île de Myst, il s'agit d'un désert avec une oasis. Il n'est présent dans aucun jeu ou roman et est seulement mentionné sur le site officiel de Cyan Worlds

 Aurack 
Aurack est un âge que les D'ni utilisaient pour pratiquer illégalement la chasse : c'est une fôret hostile dans laquelle des D'ni relâchaient des animaux sauvages provenant d'autres Âges pour les chasser. C'est l'un des Âges retrouvé par Atrus lors de la reconstruction de D'ni, il l'explore avec d'autre personnes sans connaître sa nature dangereuse et Meer y est tué. Il apparait dans le troisième roman : Myst : Le Livre de D'ni.

 Averone 
Averone est un Âge écrit par Atrus et Catherine en 1810, il occupe une place très importante dans le troisième roman, Myst: le Livre de D'ni''.

Il s'agit d'une grande île peuplé par des Hommes réfléchis et pacifiques, leur société est relativement complexe avec un système de hiérarchie, ses habitants vivent principalement de la pèche. Les averoniens joueront un rôle majeur dans la Reconstruction de D'ni, en particulier Marrim, Irras, Carrad et Meer qui deviendront les disciples d'Atrus. Certains averoniens iront ensuite vivre sur Releeshahn.

 Bilaris Bilaris''' est un archipel d'île de tailles petites à moyennes. Certains D'ni s'y sont réfugiés après la Chute de D'ni. Il appartient au père de Oma et Esel. Lorsque Atrus redécouvrira cet Âge dans le quartier de Jaren dans la Cité D'ni durant la Reconstruction, les habitants de cet Âge le rejoindront pour l'aider dans son œuvre.

Chroma'agana

Dereno

Eder Delin

Eder Gira

Eder Kemo

Eder Tsogal

Ederat

Er'cana

Er'duna

Er'jerah

Everdunes

Gadar

Gahreesen

Gemedet

Gravitation

Hereas

Herelding

Jalak Dador

Kadish Tolesa

Kahlo

Ko'ah

Meanas

Minkata

Negilahn

Nexus

Nidur Gemat

Osmoian

Pento

Prélude (Inception)

Relto

Shimas

Te'negamiris

Teledahn

Tetsonot

Trases

Windring

Yakul

Yimas

Sources et références

Articles connexes 
 Univers de Myst
 Myst (série de jeux vidéo)

Myst
Pays de fiction
Monde de fiction
Liste en rapport avec la science-fiction
Lieu dans la science-fiction